Джеймс Артур Джексон (, родился 14 октября 1970, , Огайо, США) — американский профессиональный баскетболист, отыгравший 14 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации за 12 разных команд, повторив рекорд лиги по этому показателю. В настоящее время работает баскетбольным аналитиком на Big Ten Network.

Карьера в НБА

Даллас Маверикс 
После третьего сезона в университете Джексон решил не продолжать обучение и выставил свою кандидатуру на драфт НБА 1992 года. На драфте он был выбран под 4 номером клубом «Даллас Маверикс». В своём первом сезоне из-за споров на счёт контракта он вышел на площадку всего в 28 играх чемпионата, но уже в следующем сезоне он отыграл все 82 игры в среднем набирая по 19,2 очка и делая 4,8 подбора и 4,6 передачи за игру. В сезоне 1994/95 в команду пришли Джамал Машберн и Джейсон Кидд и болельщики «Маверикс» стали называть это трио «Three J’s». После 51 игр третьего сезона он повредил ногу и был вынужден пропустить остаток сезона, но уже на тот момент он в среднем за игру набирал 25,7 очка и делал 5,1 подбора. Однако из-за разногласий между Киддом и Джексоном из-за Тони Брекстон, последний вместе с Сэмом Касселлом, Эриком Монтроссом, Джорджем Макклаудом и Крисом Гатлингом были обменяны в «Нью-Джерси Нетс».

Нью-Джерси Нетс 
Джексон отыграл за «Нетс» всего 31 игру, в среднем набирая по 16,5 очка и делая 5,9 подбора за матч. В межсезонье Нью-Джерси в борьбе за Кита Ван Хорна провели большой обмен, в результате которого Джексон оказался в «Филадельфии Севенти Сиксерс».

Ссылки 
 Jim Jackson expanded profile at NBA.com
 
 Love Triangle between Kidd, Braxton, and Jackson

Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)